

Persone 

 Alfonso II di Aragona (1157-1196) – conte di Barcellona poi re di Aragona
 Alfonso III d'Aragona (1265-1291) – re Alfonso III di Aragona, Alfonso I di Valencia, conte Alfonso II di Barcellona, re Alfonso I di Maiorca
 Alfonso IV d'Aragona (1299-1336) – re di Aragona, re di Valencia, re di Sardegna e conte di Barcellona e d'Urgell 
 Alfonso V d'Aragona (1396-1458) – re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane, duca titolare di Atene e Neopatria e re Alfonso I di Napoli 
 Carlo I d'Aragona (1500-1558) – imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, re di Spagna e Principe dei Paesi Bassi come Duca di Borgogna 
 Carlo II d'Aragona (1661-1700) – re di Spagna e dell'impero d'oltremare di Spagna, Sicilia e Sardegna, duca di Milano, sovrano dei Paesi Bassi spagnoli, conte palatino di Borgogna e re di Napoli
 Caterina d'Aragona (1485-1536) – principessa spagnola della casata di Trastamara e regina consorte d'Inghilterra e Irlanda
 Costanza d'Aragona (1183-1222) – regina d'Ungheria fu regina consorte del regno di Sicilia e imperatrice del Sacro Romano Impero
 Domenico Orsini d'Aragona (1719-1789) – cardinale e principe italiano
 Federico d'Aragona (1273/1274-1337) – reggente aragonese in Sicilia, re di Sicilia e poi di re di Trinacria
 Federico IV di Sicilia (1341-1377) – re di Sicilia, duca di Atene e duca di Neopatria 
 Ferdinando d'Aragona (1424-1494) – re di Napoli
 Ferdinando I d'Aragona (1380-1416) – re di Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca e Sicilia, re titolare di Corsica, Conte di Barcellona e delle contee catalane
 Ferdinando II d'Aragona (1452-1516) – re di Sicilia come Ferdinando II; re consorte di Castiglia come Ferdinando V; re d'Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca e titolare di Corsica, conte di Barcellona e delle contee catalane come Ferdinando II; re di Napoli come Ferdinando III; reggente di Castiglia e re dell'Alta Navarra
 Ferdinando d'Aragona (1030-1082) – vescovo di Caiazzo
 Ferdinando II d'Aragona (1467-1496) – re di Napoli 
 Filippo I d'Aragona (1527-1598) – re di Spagna come Filippo II, re del Portogallo e Algarve, re di Sicilia, re di Sardegna, re di Napoli come Filippo I e duca di Milano
 Filippo II d'Aragona (1578-1621) – re di Spagna e il diciannovesimo re del Portogallo e Algarve 
 Filippo III d'Aragona (1605-1665) – re di Spagna, sovrano dei Paesi Bassi spagnoli nonché re del Portogallo e di Algarve 
 Giacomo I d'Aragona (1208-1276) – re di Aragona e conte di Barcellona, re di Valencia e di Maiorca
 Giacomo II di Aragona (1267-1327) – re di Sicilia come Giacomo I, re di Maiorca, re di Sardegna 
 Giacomo d'Aragona (1243-1311) – re di Maiorca, conte di Rossiglione e di Cerdagna e signore di Montpellier
 Giacomo Lomellino D'Aragona (1820-1876) – patriota italiano
 Gianfrancesco Sanseverino d'Aragona (1450-1501) – nobile e condottiero italiano
 Giovanni I d'Aragona (1350-1396) – re d'Aragona, di Valencia, di Sardegna e di Maiorca, re titolare di Corsica, Conte di Barcellona e delle contee catalane
 Giovanni II d'Aragona (1397/1398-1479) – re di Navarra dal 1425 al 1479 e poi re di Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, conte di Barcellona e delle contee catalane
 Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona (1697-1780) – politico e diplomatico italiano
 Innico d'Avalos d'Aragona (1536-1600) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Isabella d'Aragona (1247-1271) – regina di Francia per circa cinque mesi
 Ludovico (o Luigi) d'Aragona (1335/1337-1355) – re della Sicilia 
 Maria di Sicilia (1362/1363-1401), detta d'Aragona – figlia di Federico IV d'Aragona e moglie di Martino I di Sicilia
 Maria di Trastámara (1401-1458) – figlia di Enrico III di Castiglia e moglie di Alfonso V d'Aragona
 Maria di Trastámara (1482-1517) – figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona e regina del Portogallo
 Martino d'Aragona (1374-1409) – re consorte di Sicilia e re di Sicilia 
 Martino I di Aragona (1356-1410) – re di Aragona, Valencia, Sardegna e Maiorca, re titolare di Corsica, conte di Barcellona, Rossiglione, Cerdagna ed Empúries, primo duca di Montblanc, re di Sicilia 
 Petronilla d'Aragona (1136-1174) – regina di Aragona, contessa di Sobrarbe e di Ribagorza e contessa consorte di Barcellona
 Raimondo Berengario IV di Barcellona (1113-1162) – conte di Barcellona, Girona, Osona e Cerdagna poi Re d'Aragona
 Roberto Sanseverino d'Aragona (1418-1487) – condottiero e capitano di ventura italiano
 Sancho I di Maiorca (1276-1324) – re di Maiorca, conte di Rossiglione e di Cerdagna e signore di Montpellier
 Semiramide D'Appiano D'Aragona (1464-1523) – nobildonna fiorentina
 Violante d'Aragona (1236-1301) – figlia di Giacomo I d'Aragona e moglie di Alfonso X di Castiglia
 Violante d'Aragona e Sicilia (1273-1302) – figlia di Pietro III d'Aragona e moglie di Roberto d'Angiò

Altro 
 Casa d'Aragona – casata nobile europea
 Corona d'Aragona – nome dato all'insieme dei regni e territori soggetti alla giurisdizione dei sovrani d'Aragona dal 1134 al 1715

Pagine correlate 
 Maria d'Aragona
 Pietro di Aragona (disambigua)
 Violante d'Aragona (disambigua)